Il singolare  dello  Zagreb Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Daniel era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jurij Ščukin.

Schukin ha battuto in finale 6–3, 7–5 Santiago Ventura.

Teste di serie

  Marcos Daniel (semifinali)
  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Daniel Köllerer (primo turno, retired)

 Somdev Devvarman (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Santiago Ventura (finale)
 Grega Žemlja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Zagreb Open 2010